Shayb Kōh är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Shayb Kōh är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Shayb Kōh är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i Farah